Ordine di Eccellenza (Giamaica) – onorificenza della Giamaica
Ordine di Eccellenza dell'Alberta – onorificenza del Canada 
Ordine di Eccellenza della Guyana – onorificenza della Guyana